Michael Ball peut faire référence à:

 Michael Ball (né en 1962) est un chanteur, acteur et diffuseur anglais.
 Michael Ball (album), 1992 album studio de Michael Ball
 Michael Ball (TV programme), programme télévisé de divertissement musical britannique présenté par Michael Ball et diffusé sur ITV de 1993 à 1995
 Michael Ball (né en 1979), footballeur anglais
 Michael Ball (né en 1964), joueur de football américain à la retraite
 Michael Ball (né en 1932), évêque de Truro, 1990–1997
 Michael Ball, PDG de Rock and Republic

Voir aussi
 Mike Ball (né 1954), homme politique de l'Alabama